Japoneses - no Brasil, chamados de "japa" (eventualmente pejorativo)
Japa (mantra)

Pessoas
Gustavo Cardoso

Desambiguação